Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles wurde vom 8. bis 11. August im El Dorado Park in Long Beach ausgetragen. 47 Athletinnen nahmen teil. 

Der Wettkampf wurde in einer Doppel-FITA-Runde geschossen. In jeder Runde mussten die Schützinnen 36 Pfeile über jede der 4 Distanzen (70, 60, 50, 30 Meter) schießen. Mit einem Pfeil konnten maximal 10 Punkte erzielt werden, was eine Maximalpunktzahl von 2880 ergab.

Neue Rekorde

Ergebnisse

Weblinks 

 

Frauen
Frauenschießsportwettkampf